Die Feldsaison 2011/12 begann am 10. September 2011. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wurde in Berlin ausgerichtet.
Legende:

Hauptrunde

Endrunde 

Die Endrunde der Deutschen Meisterschaften der Damen fand am 2. und 3. Juni 2012 auf der Anlage des Berliner HC in Berlin statt. Deutscher Meister wurde zum vierten Mal nach 1998, 2003 und 2007 die Damen von Rot-Weiss Köln die sich schon die Hallenhockey-Meisterschaft in diesem Jahr geholt hatten.

Auf- und Abstieg 
Absteiger in die 2. Bundesliga 12/13 sind die letztplatzierten Düsseldorfer HC und ETuF Essen. Im Gegenzug steigen der Harvestehuder THC und TuS Lichterfelde in die Bundesliga 12/13 auf.

Quellen 

2011
Hockey 2011
Hockey 2012